François Jaubert est un acteur, réalisateur et directeur artistique français, né le 5 avril 1943 à Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny (Manche) et décédé à l'age de 73 ans le 15 janvier 2017 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Actif dans le doublage, Il à préte sa voix à de nombreux acteurs comme Hector Elizondo, Dennis Farina, Christopher Neame, Steve Railsback et Barry Sigimondi.

Au sein d'animation il est notamment  connu pour la voix de Lui dans Les Super Nanas.

Il était également directeur artistique de Firefly.

Filmographie

Cinéma 

 1969 : Quai du désir de Jean Maley : Roger Mondoni
 1970 : Dernier domicile connu de José Giovanni : Le braqueur
 1974 : Le soleil qui rit rouge de Bruno-Mario Kirchner : L'instructeur
 1980 : Un escargot dans la tête de Jean-Étienne Siry : Le médecin accoucheur
 1983 : Suicides de Jean-Claude Tchuilen : ? (en tant que François Joubert)
 1983 : Erotica mon amour de Henri Sala : Jan
 1983 : Le retour des bidasses en folie de Michel Vocoret : ?
 1989 : L'invité surprise de Georges Lautner : ?
 2013 : Le Médecin de famille de Lucía Puenzo

Télévision

Téléfilm 

 1981 : Le soldat Thornwell de Harry Morgan Moses : le Policier
 1981 : Un petit paradis de Michel Wyn : L'officier Sales

Séries télévisées 

 1971-1974 : Aux frontières du possible de Henri Viard
 1971-1974 : Schulmeister, espion de l'empereur de Jean-Claude Camredon : Jeune Homme
 1973 : Les aventures extraordinaires du baron von Trenck : Leutnant von Rochow
 1973 : Docteur Caraïbes : Stanley
 1980 : L'aéropostale, courrier du ciel : Dombray
 1981 : Blanc, bleu, rouge : Thomas
 2007 : Plus belle la vie de Hubert Besson : André Lamoureux (Saison 3)
 2008 : Terre de lumière de Sarah Romano : André Marcy
 2009 : Enquêtes réservées de Benoît d'Aubert : Loïc Tréguet (Saison 1, épisode 4)
 2015 : Collection Mary Higgins Clark, la reine du suspense : Jean Launey

Doublage

Cinéma

Film 

 1941 : Shanghaï : le coolie (Mike Mazurki)
 1963 : La Malédiction d'Arkham : Charles Dexter Ward / Joseph Curwen (Vincent Price)
 1988 : Veuve mais pas trop : Ray, le coiffeur d'Angela (Charles Napier)
 1990 : Predator 2 : le chef-adjoint Phil Heinemann (Robert Davi)
 1992 : Explosion immédiate : Frank Traveres (Ron Silver)
 1995 : Juste Cause : Me Lyle Morgan (Chris Sarandon)
 1998 : Docteur Patch : Dr Walcott (Bob Gunton)
 1998 : Contre-jour : Oliver Most (Gerrit Graham)
 1998 : Primary Colors : lui-même (Larry King)
 2000 : Mais qui a tué Mona ? : le docteur Schwartz (Robert Arce)
 2004 : Le Jour d'après : Président Blake (Perry King)

Film d'Animation 

 1994 : Astérix et les Indiens : Sénateur
 1998 : Gourine et la Queue de Renard : Rodolphe Gorcinet, Roger le Trayeur
 1999 : You're Under Arrest : le Film : Inspecteur Tokuno
 2000 : Les Pingouins à la Rescousse : Jobra
 2002 : Zorro l'Indomptable : ?

Télévision

Téléfilms 

 1993 : Petits Cauchemars avant la nuit : Brent Matthews (Mark Hamill)

Séries Télévisées 

 Hector Elizondo dans :
 Chigago Hope (1994-2000) : Dr Philip Watters
 Cane : La Vendetta (2007) : Pancho Duque
 Grey's Anatomy (depuis 2005) : Carlos Torres
 Monk (2008-2009) : Dr. Neven Bell
 C'est Moi le chef ! (2011-2021) : Edward "Ed" Alzat (1ère Voix : Saisons 1-3)
 1990-2010 : New York District : Inspecteur Joe Fantana (Dennis Farina)
 1997-1998 : Le Visiteur : Colonel James Vise (Steve Railsback)
 1998-2000 : Le Flic de Shanghai : Numéro Un (Christopher Neame)
 2000-2006 : La Vie avant tout : Inspecteur Stevens (Barry Sigimondi)

Séries d'Animation 

 1977 : Bouba : Narrateur, M. Forestier, Nuage Blanc
 1941-1943 : Superman : Narrateur, Perry White (2ème Voix)
 1992 : Un Chien des Flandres : Boman
 1992-1999 : Batman : Etrigan
 1996 : Pivoine et Pissenlit : Papilou
 1998-2005 : Les Super Nanas : Lui
 1999-2000: Redwall : Butor la Griffe
 2000 : Strange Dawn : Chef du village, Olto
 2001 : Noir : Voix Additionnelles
 2003-2004 : Le Secret de Sabrina : Mr Zomb
 2004 : Viewtiful Joe : Dark
 2004 : Monstres en Série : Maxwell Plunkett

Jeux Vidéo 

 1996 : Toonstruck : Bobby les Pointes
 2000 : Escape from Monkey Island : Ozzie Mandrill
 2001 : SPY Fox : SOS Planète : Stanley Ellington Goéland
 2006 : The Legend of Spyro: A New Beginning : Kane

Directeur artistique

Télévision

Séries Télévisées 

 1994-2000 : Chigago Hope (saison 4 et 5)
 1998-2000 : Le Flic de Shanghai
 1999 : Strange World
 2000-2001 : Cover Me
 2000-2006 : La Vie avant tout
 2001-2002 : Undercover
 2002 : Firefly
 2003-2004 : Dragnet
 2003-2004 : Jake 2.0

Notes et Références

Notes

Références

Liens externes 
 
 
 Internet Movie Database: https://www.imdb.com/name/nm0419384/

Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision
Acteur français de doublage
Acteur de jeu vidéo
Directeur artistique
Naissance en avril 1943
Décès en janvier 2017
Naissance à Villedieu-les-Poêles
Décès à Cagnes-sur-Mer
Décès à 73 ans
Personnalité française incinérée